STSS steht für:
 Space Tracking and Surveillance System, siehe Space-Based Infrared System #SBIRS-Low
 Streptokokken-induziertes toxisches Schocksyndrom, siehe Toxisches Schocksyndrom

StSS steht für: 
 Standseilbahn Schwyz–Stoos,  normalspurige schweizerische Standseilbahn
 Strassenbahn Schaffhausen–Schleitheim, ehemaliges schweizerisches Verkehrsunternehmen

Abkürzung